Тро́ицкий сельсове́т — муниципальное образование со статусом сельского поселения в Железногорском районе Курской области России.  

Административный центр — село Троицкое.

География 
Расположен на востоке Железногорского района. Граничит с Фатежским районом.

История 
Образован в первые годы советской власти. До 1928 года находился в составе Нижнереутской волости Фатежского (до 1924 года) и Курского (1924—1928) уездов. В 1928 году вошёл в состав новообразованного Фатежского района. В 1935—1963 годах находился в составе Верхнелюбажского района Курской области.

В 1963—1965 годах вновь в составе Фатежского района. В июне 1965 года передан в состав Железногорского района. В 1963 году в Троицкий сельсовет из Андросовского сельсовета были переданы деревни Копёнки, Верхние Радубичи, Средние Радубичи и посёлок Богатырёвский. В 1970 году эти населённые пункты были возвращены в Андросовский сельсовет. 

В 1984 году к Троицкому сельсовету был присоединён Старобузский сельсовет.

Законом Курской области от 21 октября 2004 года № 48-ЗКО Троицкий сельсовет наделён статусом сельского поселения.

Населённые пункты 
В состав Троицкого сельсовета входят 4 населённых пункта:

Население

Главы сельсовета 
 Калашников Николай Петрович (?—1941)
 Анпилогова Антонина Ивановна (1943—?)
 Локтионов Егор Фёдорович
 Прохоров Н. Д.
 Локтионова Зинаида Петровна (?—1971)
 Анпилогов Виктор Александрович (1971—1973)
 Коростелёва Евгения Павловна (1973—1984)
 Бирюков Пётр Петрович (1984—?)
 Бирюков Виктор Петрович
 Котов Пётр Афанасьевич (?—2003)
 Горбунова Тамара Александровна (2003—2013)
 Асютиков Александр Васильевич (2013—2019)
 Сопнева Людмила  Александровна (2019 — н.в.)

Примечания

Литература 
 

Муниципальные образования Железногорского района
Сельские поселения Курской области